Lessona, une commune italienne située dans la province de Biella, dans la région Piémont
 Lessona, vin rouge sec italien de la région Piémont
 Alessandro Lessona, un homme politique Italien
 Michele Lessona, un médecin et un célèbre zoologiste italien

Voir aussi